Людовизи () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Людовизи — итальянский аристократический род из Болоньи.
 Людовизи, Алессандро (более известен как Григорий XV; 1554—1623) — 234-й папа римский с 9 февраля 1621 по 8 июля 1623 года.
 Людовизи, Людовико (1595—1632) — итальянский куриальный кардинал из рода Людовизи.

Составные фамилии 
 Бонкомпаньи-Людовизи, Иньяцио Гаэтано (1743—1790) — итальянский куриальный кардинал.

Произведения искусства из коллекции семьи 
 Арес Людовизи
 Саркофаг Людовизи
 Трон Людовизи
 Юнона Людовизи